Skinny Client Control Protocol je proprietární protokol firmy Cisco, který slouží ke komunikaci mezi IP telefony Cisco a Cisco Call Managerem (CCM).

CCM zcela řídí IP telefony. To znamená, že když někdo na telefonu zvedne sluchátko, tak telefon oznámí CCM zvednuté sluchátko. CCM mu poté řekne, ať začne přehrávat určitý tón a ať na displeji ukáže např. ABC.

VoIP protokoly